Kukiswumtschorr (russisch Кукисвумьчорр) steht für:

 Kukiswumtschorr, Fjell auf der Halbinsel Kola, Oblast Murmansk, Russland
 Kukiswumtschorr (Bergwerk), Apatit-Nephelin-Bergwerk auf der Halbinsel Kola, Oblast Murmansk, Russland
 Skigebiet Kukiswumtschorr
 Mikrorajon Kukiswumtschorr